En radio, WWV est l'identifiant de la station de radio de Fort Collins, Colorado.
 En musique, WWV est l'abréviation de Wagner-Werk-Verzeichnis qui désigne un catalogue thématique de l'œuvre de Richard Wagner établi par John Deathridge, Martin Geck et Egon Voss.